Papyrus PSI steht für folgende Handschriften:

Neues Testament:
 Papyrus PSI 1, aus dem Matthäusevangelium, siehe Papyrus 35
 Papyrus PSI 3, aus dem Johannesevangelium, siehe Papyrus 36
 Papyrus PSI 108, aus dem Johannesevangelium, siehe Papyrus 93
 Papyrus PSI 1165, aus der Apostelgeschichte, siehe Papyrus 48
 Papyrus PSI 1373, aus dem 1. Brief des Paulus an die Thessalonicher, siehe Papyrus 65

Altes Testament:
 Papyrus PSI 2666, aus dem Buch Tobit
 P. PSI 74, aus dem Buch Jeremia, Pergamenthandschrift